Rio Manuel Alves kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Manuel Alves Grande, vattendrag, Maranhão, 
 Rio Manuel Alves Pequeno, vattendrag, Tocantins, 
 Rio Manuel Alves da Natividade, vattendrag, Tocantins, 

Robotskapade Brasilienförgreningar